Wheeling kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wheeling (Illinois)
Wheeling (Missouri)
Wheeling (West Virginia)